Lorre:
 Chuck Lorre
 Peter Lorre

 (5438) Lorre (1990 QJ)